Via dalla pazza folla (Far from the Madding Crowd) – romanzo di Thomas Hardy del 1874
 Via dalla pazza folla (Far from the Madding Crowd) – film del 1967 diretto da John Schlesinger, tratto dal romanzo omonimo
 Via dalla pazza folla (Far from the Madding Crowd) – film del 2015 diretto da Thomas Vinterberg, tratto dal romanzo omonimo